High Life bzw. Highlife ist eine Bezeichnung folgender Dinge:
 Highlife: Tanz- und Musikrichtung in Ghana und Sierra Leone
 High Life (Album), ein Album des Jazzmusikers Wayne Shorter
 High Life – Vier Gangster und ein todsicheres Ding, eine Gaunerkomödie von Gary Yates
 High Life (Musikkompilation), eine Serie von Musik-Samplern aus den 1970er und 1980er Jahren
 Landesverbandsjugendchor der Region Mittelrhein des Evangelischen Sängerbundes
 High Life (2018), Science-Fiction-Abenteuerfilm von Claire Denis